Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Allenby – brytyjski oficer
 Kate Allenby – brytyjska pięcioboistka nowoczesna, olimpijka